Zollchow può riferirsi a:
 Zollchow – frazione del comune tedesco di Milower Land
 Zollchow – località del comune tedesco di Nordwestuckermark